

Musica 
 Ivan Zajc – compositore e direttore d'orchestra croato

Spettacolo 
 Saša Zajc – modella slovena

Sport 
 Gorazd Zajc – calciatore sloveno
 Miha Zajc – calciatore sloveno